Predsjednik Pakistana državni je poglavar Islamske Republike Pakistan. Prema ustavu Pakistana, predsjednik ima moć raspustiti Nacionalnu skupštinu što dovodi do ponovnih izbora te raspuštanja premijera. Vrhovni sud ima mogućnost odobravanja ili zabranjivanja predsjednikovih odluka. Predsjedničke moći mijenjane su kroz povijest ustavnim amandmanima, koji su nastali državnim udarima i političkim promjenama. Nakon usvajanja osamnaestog amandmana 2010. godine., Pakistan je iz polupredsjedničke republike ponovno pretvoren u parlamentarnu demokratsku republiku. Pod ovim sustavom predsjednik ima ograničene ovlasti i zadužen je za ceremonijalne događaje, dok premijer ima veće ovlasti kod donošenja odluka.

Popis predsjednika

Izvori

Politika Pakistana
Popisi predsjednika država